Stoßstange steht für:

 ein Anbauteil an einer Fahrzeugkarosserie, siehe Stoßstange (Karosserie)
 eine Betätigungsstange für die Ventilsteuerung an einem Motor, siehe Stoßstange (Motor)